Sarah Hughes, née le , est une patineuse artistique  américaine. Championne olympique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002, elle est la sœur aînée d'Emily.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Voir aussi 
 Richard Krawiec, qui a écrit une biographie Sudden Champion: The Sarah Hughes Story (2002).

Liens externes 
 

Naissance à Great Neck (New York)
Patineuse artistique américaine
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Championne olympique américaine
Championne olympique de patinage artistique
Naissance en mai 1985
Étudiant de l'université Yale
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2002